Il doppio del torneo di tennis Schönbusch Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Demi Schuurs e Eva Wacanno che hanno battuto in finale Carolin Daniels e Laura Schaeder 7-5, 1-6, [14-12].

Teste di serie 

 Tammi Patterson /  Maša Zec Peškirič (quarti di finale)
 Yuliya Kalabina /  Ksenia Palkina (quarti di finale)

 Aminat Kushkhova /  Marcela Zacarías (quarti di finale)
 Alexandra Artamonova /  Natela Dzalamidze (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schönbusch Open 2013